Helge Jensen er navnet på flere personer:

 Helge Jensen (officer) (1896-1961) – dansk officer og femkæmper
 Helge Jensen (maler) (1899-1986) – dansk maler (Helge Daner Jensen)
 Helge Jensen (chefredaktør) (1910-2005) – dansk chefredaktør
Se også:
 Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) – dansk biblioteksmand og litteraturhistoriker